MDA eller Mda kan syfta på:

 MDA (drog) – en narkotikaklassad substans
 MDA (program) – program på en e-postserver
 MDA – landskoden i ISO 3166-1 för Moldavien    
 MDA – grafikkort för datorer, se Monochrome Display Adapter
 N-etyl MDA – ett centralstimulerande medel

Se även
 Oued Mda